«Miss You Much» — песня, записанная американской певицей Джанет Джексон для её четвёртого студийного альбома Janet Jackson’s Rhythm Nation 1814 (1989). Спродюсированная и написанная Джимми Джемом и Терри Льюисом композиция была выпущена, как первый сингл из альбома 22 августа 1989 года.

По информации журнала Time песня разошлась по всему миру тиражом более четырёх миллионов экземпляров, став вторым по коммерческой успешности синглом 1989 года. «Miss You Much» возглавил национальный чарт США. Песня стала первой в октябре 1989 года и провела на вершине чарта четыре недели. Она также возглавила Billboard Hot R&B/Hip-Hop Songs and Hot Dance Club Songs.. Сингл был сертифицирован, как платиновый в США, в ноябре 1989 года. Журнал Radio & Records назвал песню самым успешным радиохитом Америки 1989 года.

На 32-й церемонии «Грэмми» «Miss You Much» была номинирована в категории «Лучшее женское исполнение в стиле ритм-н-блюз».

Список композиций 
International 7" single/Japan 3" CD/International cassette single
 «Miss You Much» (7" edit)
 «You Need Me»

Japan maxi CD single
 «Miss You Much» (7" edit) — 3:57
 «Miss You Much» (Mama Mix) — 7:24
 «Miss You Much» (Slammin' R&B Mix) — 7:37
 «Miss You Much» (Shep’s House Mix) — 8:38
 «Miss You Much» (Shep’s House Dub) — 6:03
 «Miss You Much» (Slammin' Dub) — 5:45
 «Miss You Much» (7" R&B Remix) — 4:17
 «Miss You Much» (7" House Mix) — 4:56
 «Miss You Much» (7" Slammin' R&B Mix) — 4:28
 «Miss You Much» (That Bass You Much Mix) — 4:22
 «Miss You Much» (Oh I Like That Mix) — 4:58
 «Miss You Much» (Sing It Yourself Mix) — 4:21
 «Miss You Much» (a cappella) — 3:26

UK maxi CD single
 «Miss You Much» (7" edit)
 «Miss You Much» (Mama Mix)
 «You Need Me»

UK 12" single
 «Miss You Much» (Mama Mix)
 «Miss You Much» (Oh I Like That Mix)
 «You Need Me»

International 12" single
 «Miss You Much» (Mama Mix)
 «Miss You Much» (Sing It Yourself Mix)
 «Miss You Much» (Oh I Like That Mix)
 «You Need Me»

International CD single
 «Miss You Much» (7" edit)
 «Miss You Much» (Mama Mix)
 «Miss You Much» (Sing It Yourself Mix)
 «You Need Me»

US 12" promo/West Germany 12" single — The Shep Pettibone Mixes
 «Miss You Much» (Slammin' R&B Mix) — 7:45
 «Miss You Much» (Slammin' Dub) — 5:48
 «Miss You Much» (a cappella) — 3:25
 «Miss You Much» (Shep’s House Mix) — 8:45
 «Miss You Much» (Shep’s House Dub) — 6:05
 «Miss You Much» (The Bass You Much Mix) — 4:20

West Germany CD maxi — The Shep Pettibone Mixes
 «Miss You Much» (7" Slammin' R&B Mix) — 4:30
 «Miss You Much» (7" House Mix) — 4:55
 «Miss You Much» (7" R&B Mix) — 4:20
 «Miss You Much» (Slammin' R&B Mix) — 7:45

Australian 12" picture disc
 «Miss You Much» (Slammin R&B Mix)
 «Miss You Much» (Slammin Dub)
 «Miss You Much» (Shep’s House Mix)
 «Miss You Much» (Shep’s House Dub)

Чарты

Годовые чарты

Примечания 

Синглы 1989 года
Песни 1989 года
Песни Джанет Джексон
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Синглы, возглавлявшие хит-парад Канады